Hyper Hyper — первый хит и официальный сингл группы Scooter; песня была запущена на радиостанции в мае 1994 года, 24 мая вышел на CD, 28 мая — на виниле. В различных версиях сингл состоит из 2, 3, 4 или 5 треков — различных версий и ремиксов, а также бисайда Rhapsody in E.

Информация 
С выходом «Hyper Hyper» группа Scooter получила свою первую популярность. Этот трек стал одним из главных в первом альбоме группы, вышедшем в 1995 году, «…and the Beat Goes On!». Более того, в альбом вошли ещё два трека с сингла «Hyper Hyper» — «Faster, Harder, Scooter» (изначально этот трек значился лишь как ремикс заглавной композиции, позже стал самостоятельным) и бисайд «Rhapsody in E».

Несмотря на то, что участники Scooter уже продюсировали выпуск сингла «Vallée de larmes» годом ранее, опубликован он был с указанием авторства ремикс-команды The Loop! и содержал в основном переработанный материал других исполнителей (кроме бисайда «Cosmos», также вошедшего в 1995 году в первый альбом). Лишь в ноябре 1993 года этот сингл был переиздан под лейблом Scooter. Однако на официальном сайте группы дискография отсчитывается именно с «Hyper Hyper».

В песне «Hyper Hyper» используется лирика, сходная с хитом Ultra-Sonic «Annihilating Rhythm (Do You Love Your Hardcore?)», за что Scooter критиковали в диджейских кругах. Однако позже Ultra-Sonic и Scooter сделали друг для друга ремиксы и совместным творчеством подчеркнули, что между коллективами нет конфликта.

Также, «Hyper Hyper» выделяется своим так называемым Big Shout — «большим приветствием» для наиболее популярных в то время диджеев. Эйч Пи Бакстер поприветствовал в треке следующих диджеев и исполнителей:

 WestBam
 Marusha
 Stevie Mason
 The Mystic Man
 DJ Dick
 Carl Cox
 The Hooligan
 Cosmix
 Kid Paul
 Dag
 Mijk van Dijk
 Jens Lissat
 Lenny Dee
 Sven Väth
 Mark Spoon
 Marco Zaffarano
 Hell
 Paul Elstak
 Mate Galic
 Roland Casper
 Sylvie
 Miss Djax
 Jens Mahlstedt
 Tanith
 Laurent Garnier
 Special
 Pascal F.E.O.S.
 Gary D.
 Scotty
 Gizmo

В 2004 году, к 10-летию выхода первого хит-сингла, «Hyper Hyper» был переиздан Scooter с обновлённым звучанием, и записью на новом оборудовании.

Список композиций 
Club Tools # 0060405CLU

Награды и места в чартах 
  Германия —  Платина,  Золото, 2
  Испания —  Золото, 1
  Австрия —  Золото, 2
  Швейцария — 3
  Италия — 5
  Нидерланды — 7
  Норвегия — 10
  Ирландия — 23
  Швеция — 26
  Франция — 28
  Бельгия — 28 (Валлония), 43 (Фландрия)
  Израиль — 33

Авторы 
 Рик Джордан
 Эйч Пи Бакстер
 Феррис Бюллер
 Йенс Теле

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография на сайте scootertechno.ru

Песни Scooter
Синглы 1994 года